Cacao (Theobroma cacao) – specie di pianta della famiglia Sterculiaceae
 Cacao in polvere – miscela delle sostanze residue dopo l'estrazione del burro di cacao dai semi della pianta del cacao

Arte 
 Cacao – romanzo di Jorge Amado
 Cacao – film diretto da Luca Rea (2010)

Geografia 
Cacao – località della Francia (Guyana francese)

Musica 
 Cacao – album di Lisa Fusco del 2000